Ocuri kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Ocurí, Potosí, ort, 
 Ocuri ( i Bolivia), Chuquisaca, Provincia Nor Cinti, 

Robotskapade Boliviaförgreningar